Zachodniopomorska grupa IV ligi jest jedną z 18 grup IV ligi. Występuje w niej 18 drużyn z województwa zachodniopomorskiego. Rozgrywki prowadzi Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Szczecinie.

Sezon 2021/2022

Tabela 

||rowspan=11|

Baraże o utrzymanie 
W barażach o utrzymanie brała 13. drużyna z IV ligi oraz wicemistrzowie 4 grup zachodniopomorskich klasy okręgowej.

I runda 

Awans do II rundy: Wiekowianka Wiekowo

Awans do II rundy: Rega Trzebiatów

II runda 

Awans do finału: Rega Trzebiatów

Finał 

Zwycięzca baraży: Błękitni II Stargard

Sezon 2020/2021 

||rowspan=13|

Sezon 2019/2020 

||rowspan=17|

Sezon 2018/2019 

||rowspan=14|

Sezon 2017/2018 

||rowspan=14|

Sezon 2016/2017 

||rowspan=11|

||rowspan=1|

Sezon 2015/2016 

||rowspan=12|

Sezon 2014/2015 

|rowspan=11 styl="background-color:white;"|

Sezon 2013/2014 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

Awans uzyskały Astra Ustronie Morskie i Rasel Dygowo.

Sezon 2012/2013 

Awans uzyskały Bałtyk Koszalin i Leśnik/Rossa Manowo.

Sezon 2011/2012 

Awans uzyskały Energetyk Gryfino i Pogoń II Szczecin. Sława Sławno wycofała się po zakończeniu rozgrywek, w związku z czym dodatkowo utrzymał się Lech Czaplinek.

Sezon 2010/2011 

Awans uzyskały Bałtyk Koszalin i Drawa Drawsko Pomorskie. Wybrzeże Rewalskie Rewal wycofało się z rozgrywek po rundzie jesiennej.

Sezon 2009/2010 

Awans uzyskały Pogoń Barlinek i Gwardia Koszalin.

Sezon 2008/2009 
Od sezonu 2008/2009 IV liga stanowi piąty szczebel w hierarchii rozgrywek piłkarskich w Polsce.

Awans uzyskały Energetyk Gryfino i Piast Choszczno.

Sezon 2007/2008

Sezon 2006/2007 

 Flota Świnoujście awansowała do III ligi, grupy II
 Stal Szczecin, Kluczevia Stargard Szczeciński, Arkonia Szczecin i GKS Mierzyn spadły do klasy okręgowej
 Pogoń Połczyn-Zdrój wycofała się z rozgrywek. Jej miejsce zajęła po barażach uzupełniających Sława Sławno

Sezon 2005/2006 

 Rega-Merida Trzebiatów awansowała do III ligi, grupy II.
 Osadnik Myślibórz, Odra Chojna, Piast Choszczno, Gwardia/Granica Koszalin i Błonie Barwice spadły do klasy okręgowej.

Sezon 2004/2005 

 KP Police awansował do III ligi, grupy II
 Stal Szczecin, Drawa Drawsko Pomorskie, Dąb Dębno, Leśnik/Rossa Manowo, Sokół Pyrzyce i Mirstal Mirosławiec spadły do klasy okręgowej

Sezon 2003/2004 

 Odra Chojna awansowała do III ligi, grupy II
 Pogoń II Szczecin zakwalifikowała się do baraży uzupełniających o III ligę
 Mistral Mirosławiec, Pomorzanin Nowogard, Piast Choszczno, Lech Czaplinek i Darłovia Darłowo spadły do klasy okręgowej

Baraże uzupełniające 
Po wycofaniu się przed sezonem 2004/05 z trzeciej ligi Gwardii Koszalin, PZPN postanowił, iż o wolne miejsce w III lidze rywalizować będą drużyny z czterech zainteresowanych wojewódzkich okręgów.

Półfinał
 4 sierpnia 2004: Pogoń II Szczecin  - Cartusia Kartuzy  4:2 (2:0)
 7 sierpnia 2004: Cartusia Kartuzy - Pogoń II Szczecin 0:5 (0:2)

Finał
 11 sierpnia 2004: Pogoń II Szczecin - Jarota Jarocin 1:0 (1:0)

Pogoń II Szczecin awansowała do III ligi, grupy II.

Sezon 2002/2003 

 Zorza Dobrzany awansowało do III ligi, grupy II
 Gryf Kamień Pomorski, Orzeł Biały Wałcz, Rossa Rosnowo, Drawa Drawsko Pomorskie i Dąb Dębno spadły do klasy okręgowej

Przypisy 

Piąty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce